Il nome Massimo Rinaldi può riferirsi a più persone:
 Massimo Rinaldi (1869-1941), vescovo di Rieti
 Massimo Rinaldi (1929-2009), ingegnere e inventore
 Massimo Rinaldi (1952), doppiatore
 Massimo Rinaldi (1965), dirigente sportivo italiano del settore dello sci alpino;
 Massimo Rinaldi (1967), giocatore di calcio a 5